La província de Tiumén (en rus Тюме́нская о́бласть, Tiuménskaia óblast) és una província (óblast) de Rússia, i per tant, un subjecte federal de la Federació Russa.

En alguns àmbits, la província té jurisdicció administrativa sobre els districtes autònoms de Khàntia-Mànsia i de Iamàlia (malgrat que cadascun d'aquests forma per si mateix un subjecte federal propi).